Michail Dewjatjarow () ist der Name folgender Personen:

* Michail Michailowitsch Dewjatjarow (* 1985), russischer Skilangläufer
 Michail Talgatowitsch Dewjatjarow (* 1959), russischer Skilangläufer